Черри-Вэлли, Черри-Валли (, ) — англоязычный топоним, распространённый в США.

Топоним 
Населённые пункты
 Черри-Вэлли — город в Арканзасе.
  — деревня в Иллинойсе.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — городок в Нью-Йорке.
  — деревня в составе городка.
  — событие Войны за независимость, случившееся в 1778 году в городке.
  — боро в Пенсильвании.
  — городок в Теннесси.
Тауншипы
  — в Иллинойсе.
  — в Мичигане.
  — в Огайо.

См. также